Pont Saint-Charles peut faire référence :
 À l'ancien Pont-Neuf de Nice sur le Paillon avant qu'il ne soit recouvert.
 À l'ancien pont Saint-Charles sur la Seine à Paris.

Voir aussi 
 Le pont Charles à Prague.